Grande peut faire référence à :

Toponyme 

 Grande est une commune allemande du Schleswig-Holstein ;
 La Grande, siège du comté de Union, situé dans l'Oregon aux États-Unis ;
 L'Îlot Grande, îlot situé dans l'archipel des îles Selvagens, à Madère, au Portugal.

Patronyme 

 Alexandra Grande (1996), karatéka péruvienne ;
 Ann Helen Gra (1977-), biathlète norvégienne ;
 Ariana Grande, (1996-), actrice et auteur-compositrice-interprète américaine ;
 Félix Grande (1937-2014), poète et critique littéraire espagnol ;
 Franzo Grande Stevens (1928-), avocat italien et dirigeant du club de football la Juventus ;
 Guadalupe Grande (1965-2021), poétesse contemporaine espagnole ;
 Johnny Grande (1930-2006), pianiste américain, un des membres fondateurs du groupe Bill Haley & His Comets ;
 Rita Grande (née en 1975), joueuse de tennis italienne professionnelle du milieu des années 1990 à 2005.

Autre 

 Ida Degrande (1910-?), athlète belge.

Patronyme italien
Patronyme hispanique